Kapral – szczyt w północno-wschodniej części Beskidu Małego. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegającym na północ, do doliny Ponikiewki od wierzchołka 663 m w północno-wschodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II. Administracyjnie należy do miejscowości Ponikiew. Tak rozumiany jest szczyt Kaprala według mapy Compassu z 2016 r. i przewodnika Beskid Mały. Według tych źródeł Kapral to mało wybitne wzniesienie w grzbiecie, który oddziela dolinkę potoku Brejna od dolinki niewielkiego, bezimiennego i w górnej części zwykle suchego potoku – obydwa są dopływami Ponikiewki. Mapa Compass podaje wysokość Kaprala jako 611 m. 

Zdaniem okolicznych mieszkańców, portalu Beskid Mały, Geoportalu i mapy Beskid Mały Compass z 2017 jest jednak inaczej – Kapral 511 m to załamanie bocznego grzbietu odbiegającego od wierzchołka 550 m ku dolinie Ponikiewki, ok. 1200 m na północny wschód od szczytu zwanego Główniak (Żarek). Jego zachodnie stoki opadają do bezimiennej dolinki a wschodnie na pobliskie pola uprawne należące do wsi Ponikiew.
 
Nazwa Kapral jest unikatowa – według Geoportalu są tylko trzy takie nazwy w Polsce i wszystkie związane są z tą częścią Beskidu Małego; szczyt Kapral w Ponikwi, wąwóz Kapral w Kozińcu i część lasu na grzbiecie Kaprala. Jest to nazwa pochodzenia ludowego i pochodzi od tego, że w rejonie tego szczytu stale urządzało swoje ćwiczenia wojsko austriackie stacjonujące w Wadowicach, a 12 pułk piechoty miał tam strzelnicę, w której odbywało się ostre strzelanie.

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego